Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 1 по 14 апреля 2013 года в Окленде (Новая Зеландия) и Пучсерде (Испания). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2014 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — восемь из Европы, две из Океании, по одной из Африки и Азии. Сборная Италии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года

Главные судьи
  Лю Чуньхуа
  Радка Ружичкова
  Мелисса Школа
  Мамико Уцуми

Линейные судьи
  Меган Бойл
  Яна Габанова
  Хитоми Игараси
  Ли Кёнъсун
  Жаклин Спрессер
  Алисия Томасен
  Женнан Фу

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года

Главные судьи
  Николета Челарова
  Габриэлла Гран
  Меган Маллетт
  Яна Зуева

Линейные судьи
  Мирьям Грубер
  Йенни Яатинен
  Натали Мауэльшаген
  Сенова Моллен
  Наташа Пагон
  Малена Сковбакке
  Габриэла Штястна

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+12).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Джулия Маззоччи
 Защитник:  Франсиска Кишш-Симон
 Нападающий:  Александра Хусак

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Андреа Стеранко
  Китти Тренченьи
  Линда Де Рокко
  Кири Лэнгфорд
  Камила Вичорек
  Пиа Прен

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Шин Со Юнг
 Защитник:  Эла Филипеч
 Нападающий:  Ана Уседо

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Эллен Клинке
  Шин Со Юнг
  Карлота Альварадо
  Сара Шантц-Шмили
  Донне Оксенхам
  Диана Крусель Посавеч

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ж*2